Iron Man kan have flere betydninger.

 Iron Man, en superhelt i Marvel-universet
 Iron Man (film), en film om superhelten
 Iron Man 2, en film i serien om superhelten
 Iron Man 2 (soundtrack), soundtracket til Iron Man 2
 Iron Man 3, en film i serien om superhelten

 Ironman, en konkurrence i triathlon
 Ironman Copenhagen, et sportsstævne i København
 Iron Man match, konkurrence indenfor wrestling